Nupuri peut faire référence à : 
 Nupuri, un quartier de la ville d'Espoo en Finlande.
 Le mont Samakke Nupuri, un stratovolcan culminant à  d'altitude au Japon.
 Le Pirika Nupuri, une montagne culminant à  au Japon.